Het Beleg van Venlo in 1747 vond plaats als onderdeel van de Oostenrijkse Successieoorlog. Dit was een strijd om de troon van de Habsburgse monarchie.

Hoewel Maria Theresia van Oostenrijk de rechtmatige troonopvolgster was, werd een vrouw aan de macht niet door iedereen geaccepteerd. Dit gegeven was dan ook de aanleiding van deze oorlog.

Hoewel de oorlog al in 1740 was begonnen, bleef Venlo lange tijd buiten schot. Pas na zeven jaar moest echter ook deze vestingstad eraan geloven en na een korte maar hevige belegering die een paar dagen duurde, gaf men de belegering op en als resultaat daarvan bleef de stad Staats grondbezit.

Venlo 1747
Geschiedenis van Venlo
Venlo
1747
Militaire operatie in de 18e eeuw